De wind in de wilgen (kinderboek), kinderboek uit 1908
De wind in de wilgen (1949), tekenfilm uit 1949
De wind in de wilgen (1983), stop-motion animatie uit 1983
De wind in de wilgen (1995), tekenfilm uit 1995
De wind in de wilgen (1996), film uit 1996
De wind in de wilgen (2006), film uit 2006
De wind in de wilgen (stripreeks), stripreeks uit 1996
 Wind in de wilgen, koffie- en theeschenkerij in Lelystad